Löbl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jakob Löbl († 1602), Landeshauptmann von Oberösterreich
 Emil Löbl (1863–1942), österreichischer Journalist
 Eugen Löbl (1907–1987), slowakischer Ökonom, Politiker und Pädagoge
 Ivan Löbl (* 1937), tschechoslowakisch-schweizerischer Entomologe
 Karl Löbl (1930–2014), österreichischer Musikkritiker und Kulturjournalist
 Karl Maria Löbl (1911–1942), österreichischer Komponist
 Sven Löbl (* 1972), deutscher Musiker und Musikproduzent, siehe Iblis (Sänger)

Siehe auch:
 Löbel
 Loebl
 Loebell